kaskada – rodzaj wodospadu
 kaskada – element kompozycyjny ogrodów tarasowych
 kaskada – trik w żonglerce
 system zapór wodnych, np.:
 Kaskada elektrowni wodnych na Dnieprze
 Kaskada dolnej Wisły
 Kaskada górnej Wisły
 „Kaskada” – Kombinat gastronomiczny „Kaskada” w Łodzi
„Kaskada” – Kombinat gastronomiczny „Kaskada” w Szczecinie
 Kaskada – loteria Lotto

Zobacz też 

 biochemiczna kaskada
 kaskada troficzna
 Kaskada Kemble’a – asteryzm astronomiczny
 Kaskada Myi – wodospad w Sudetach Zachodnich
 Kaskad Równe – klub żużlowy
 Park Kaskada w Warszawie
 Kaskada Villarda